László Kiss se poate referi la unul din următorii:

 László Kiss (1822–1886), diplomat maghiar
 László Kiss (1835–1887), administrator zootehnic maghiar, primar al orașului Pápa
 László Kiss (1862–1928), preot și profesor de religie maghiar
 László Kiss (1885–1972), pedagog, laureat al Premiului Kossuth
 László Kiss (Ladislao Kish) (1904–1992), regizor, scenarist și actor italian de origine maghiară
 László Kiss (1907–1966), motociclist maghiar
 László Kiss (1910–1992), teolog și preot romano-catolic maghiar
 László Kiss / Leslie Kish (1910–2000), statistician maghiar american, membru al Academiei Maghiare de Științe
 László Kiss (1919–1968), actor și scriitor maghiar din România
 László Kiss (1926–1998), actor maghiar
 László Kiss (1928), fizician și chimist maghiar
 László Kiss (1932), atlet și alergător de fond maghiar
 László Kiss (1935–1990), fotbalist maghiar (DVTK)
 László Kiss (1937–2005), actor maghiar
 László Kiss (1938–1967), fotbalist maghiar (Ferencváros)
 László Kiss (1940), înotător și antrenor maghiar, fost căpitan al echipei naționale de înot a Ungariei
 László Kiss (1941), pictor maghiar
 László Kiss (1943), biochimist maghiar
 László Kiss (1947), fotbalist și jurnalist sportiv maghiar
 László Kiss (1947–2019), folclorist și regizor maghiar, președinte fondator al Asociației Poeților Maghiari
 László Kiss (1949), antrenor de fotbal maghiar
 László Kiss (1949), fotograf maghiar
 László Kiss (circa 1950), tehnician și inginer de sunet la Magyar Rádió
 László Kiss (1950), medic și istoric medical maghiar
 László Kiss (1951), canotor și antrenor maghiar
 László Kiss (1951), avocat și judecător la Curtea Constituțională a Ungariei
 László Kiss (1952), lingvist și autor de dicționare maghiar
 László Kiss (1952–2019), fotbalist maghiar (Dorog)
 László Kiss (1956), fotbalist maghiar și antrenor al echipei Vasas
 László Kiss (1959), actor maghiar
 László Kiss (1972), fizician, astronom și astrofizician maghiar
 László Kiss (1976), scriitor și profesor din Gyula
 László Kiss (1979), politician maghiar, primarul sectorului Budapesta III din 2019
 László Kiss (1984), fotbalist maghiar
 László Kiss (1987), inginer agronom și om politic maghiar
 László Kiss, bateristul trupei „A Divizió 88”
 László Kiss (1959–2015), baschetbalist și arbitru maghiar
 László Kiss (1992), economist și om politic maghiar
 László Kiss (1993), cântăreț maghiar de muzică populară

 Persoane cu nume asemănătoare

 László Beöthy Kiss, actor maghiar
 László Kiss Bicskei (1960), actor și regizor maghiar
 László Felhőfi-Kiss, actor maghiar
 Ernő László Kiss (1927), arhitect maghiar
 László Kiss-Rigó (1955), episcopul Diecezei de Szeged-Csanád
 László Kiss Tarnai (1955), cântăreț și redactor de programe maghiar
 László Z. Kiss (1928), inginer horticol maghiar